Éjjeli őrjárat, Rembrandt festménye
 Éjjeli őrjárat (2007), Peter Greenaway filmje
 Éjjeli őrjárat (2021), Demian József filmje
 Éjjeli őrjárat, a Duna TV kulturális magazinja